Sandarne kan syfta på:

 Sandarne församling – en församling i Hälsinglands södra kontrakt i Uppsala stift 1917–2008
 Sandarne socken –  informellt använts som namn för församlingsområdet inom Söderhamns stad
 Sandarne kyrka – en kyrkobyggnad i Sandarne
 Sandarne – en tätort i Söderhamns kommun
 Sandarne distrikt – ett distrikt i Söderhamns kommun och Gävleborgs län
 Sandarne AB – ett till Bergvik & Ala helägt dotterbolag